Osoby o tym nazwisku:
 Leon Formanowicz – rzymskokatolicki duchowny
 Piotr Formanowicz – polski inżynier informatyk